Le terme Kenning peut se référer à:

Sens fondamental
Kenning, une périphrase utilisée à la place d'un nom ordinaire en vieux norrois et plus tard dans la poésie islandaise.
Kenning (unit), une unité obsolète de mesure sèche dans le système impérial.

Personnalités
Personnes utilisant le patronyme Kenning or Kennings:
Ethan Kenning (né 1943), musicien de rock américain.
Tony Kenning, le batteur original de Def Leppard.
Kodee Kennings, un personnage féminin fictif.
Sir George Kenning, Derbyshire (UK) entrepreneur dans le commerce automobile à Derbyshire (UK).

Toponymes
Rivière Kenning, au affluent de la rivière Case, coulant dans le district de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.